Ante Rukavina – calciatore croato
 Antonio Rukavina – calciatore serbo
 Tomislav Rukavina – allenatore di calcio ed ex calciatore croato